Artur Żmijewski (ur. 1966) – polski aktor
 Artur Żmijewski (ur. 1966) – polski reżyser